

Шиньї —  муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена

Шіньї — громада в кантоні Во